Приаранса-дель-Бьерсо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Занимает площадь 33,70 км². Население — 858 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Asociación Cultural Muces 
 Asociación de amigos del Castillo de Cornatel y su entorno 
 Amigos de Ferradillo

Муниципалитеты Леона